

Биография 

Родился в Горьковской области (ныне Нижегородской).

В 1976 году семья Насекиных переехала в город Чебоксары. После окончания школы поступил на художественно-графический факультет Чувашского Государственного Педагогического Института, но в силу физического состояния учиться не смог.

В 1988 году впервые принял участие в осенней выставке Союза художников Чувашии.

В 1992 году состоялась первая персональная выставка в Чувашском государственном художественном музее. После которой сразу же последовала череда персональных выставок в Москве, в Веймаре (Германия) и других городах.

В 1993 году Александр Насекин стал членом Союза художников России.

В 1998 году присвоено почетное звание заслуженного художника Чувашии.

С 1993 года и по сей день картины Александра Насекина выставлялись практически во всех европейских странах: Германии, Англии, Бельгии, Голландии, Франции…

Перечень тем очень разнообразен. Это и Библейские мотивы, и мифология, и собственный философский символизм, и многие другие темы… Но, любая картина очень самобытна и узнаваема по оригинальному стилю художника.

Картины мастера находятся в музеях и частных коллекциях мира.

Карьера 
1995—1998 — организовал собственное рекламное агентство ООО «Город», генеральный директор; 1998 — открыл школу иностранных языков «Анкор» (семейный бизнес), которая сегодня благодаря супруге является одной из ведущих школ иностранных языков в республике.

Участник международных творческих фестивалей, многочисленных коллективных выставок и вернисажей.

Особые достижения 
Заслуженный художник Чувашии.

2011 г. графические листы Александра Насекина получили Гран-при на Международном творческом форуме «Russian Art Week»,
в

2014 г. Насекин А. С. удостоен медали «Талант и призвание» Всемирного альянса «Миротворец» на ежегодной выставке «Арт-салон Москва» в Центральном доме художника.

Опубликованные труды 
Автор более 300 работ.

Основные произведения:

«Завтрак с красавицей» (1992),

«Птицы» (1992),

«Гарем» (1993),

«Смеющиеся люди» (1995),

«Вторая мидия» (1996—1997),

серия «Дуализм» (2004—2006),

триптих «Танцующие люди» (1998),

цикл «Попутчики» (2002—2003),

серия «Камасутра» (2003—2006),

серия «Сумерки» (2010—2011),

«Касание состояния» (2012); 
1992 — альбом графики Александр Насекин

2010 — Альбом «Интимное» совместно с писателем В. В. Петровским. В книгу вошли 33 работы А. Насекина и 33 рассказа В. Петровского.

2022 — Книга-альбом «Насекин Nasekin» живопись и графика

Награды 
Стипендиат Президента Чувашской Республики, почетная грамота Союза художников России; 

Золотая медаль «Талант и призвание» международного фонда музея «Миротворец»  

Золотая медаль Союза художников России

Увлечения 
Цифровая фотография, компьютерная графика, чтение. Иностранные языки — английский.

Статьи в СМИ 
ХУДОЖНИКУ ВРУЧИЛИ В МОСКВЕ НАГРАДУ «ТАЛАНТ И ПРИЗВАНИЕ»

Герои нашего времени — Чувашия XXI век

E-mail 

nasekin@gmail.com

Примечания

Ссылки 
 Гран-при на международном творческом форуме «Russian Art Week» 
 Художник-график А. С. Насекин
 Видео Александр Насекин — известный, современный художник-график, оригинальный и самобытный мастер о себе и своих работах

Современные художники России
Члены Союза художников России
Художники русского авангарда
Художники Чувашии